Barakī Barak är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Lowgar, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Barakī Barak är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Barakī Barak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Lowgar (provins)